Balitorinae — підродина коропоподібних риб родини Баліторові (Balitoridae).

Роди 
 Annamia
 Balitora
 Balitoropsis
 Beaufortia
 Bhavania
 Crossostoma
 Cryptotora
 Dienbiena
 Erromyzon
 Gastromyzon
 Glaniopsis
 Hemimyzon
 Homaloptera
 Homalosoma
 Hypergastromyzon
 Jinshaia
 Katibasia
 Lepturichthys
 Liniparhomaloptera
 Metahomaloptera
 Neogastomyzon
 Neohomaloptera
 Paraprotomyzon
 Parhomaloptera
 Plesiomyzon
 Protomyzon
 Pseudogastromyzon
 Pseudohomaloptera
 Sectoria
 Sewellia
 Sinogastromyzon
 Sinohomaloptera
 Travancoria
 Vanmanenia

Посилання 
Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2006. FishBase, version (02/2006). 

Баліторові
Підродини риб